Marquet ist der Familienname folgender Personen:

 Adrien Marquet (1884–1955), französischer Politiker 
 Alain Marquet (* 1942), französischer Jazzmusiker
 Albert Marquet (1875–1947), französischer Maler
 Denis Marquet (* vermutlich 1965), französischer Philosophieprofessor und Autor
 Dominique Marquet (* 1982), deutsche Schauspielerin französischer Herkunft
 Henri Marquet (* 1908), französischer Drehbuchautor und Regieassistent
 Jacques Marquet (1710–1782), französischer Architekt 
 Jaume Marquet i Cot (* 1976; besser bekannt als Jimmy Jump), spanischer Flitzer
 Mary Marquet (1895–1979), französische Schauspielerin
 René Paul Marquet (1875–1939), französischer Bildhauer
 Sascha Marquet (* 1989), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Marque